Людмила Александрова: Александрова, Людмила Александровна (более известна под фамилией Волкенштейн; 1857—1906) — российская революционерка.
 Александрова, Людмила Владимировна  (годы рождения и смерти неизвестны) — украинский композитор.